Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Juan Albert Viloca 6-1, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Àlex Corretja (semifinali)
 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Marcelo Ríos (secondo turno)

 Albert Costa (primo turno)
 Félix Mantilla (Campione)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1997